Dopo aver vinto il Roland Garros e Wimbledon, Björn Borg si presenta a Flushing Meadows con ancora la possibilità di completare il Grande Slam, ma la sua corsa viene interrotta in finale dove ancora una volta deve fronteggiare il rivale John McEnroe che aveva battuto a Wimbledon 2 mesi prima. Il giovane americano riesce ad impedire allo svedese di vincere a New York, dove non vincerà mai, e trionfa con il punteggio di 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4 e incassa il primo premio di $ davanti a  spettatori. Nel quinto set sul punteggio di 3-3 e servizio Borg viene chiamata una palla dubbia, molto probabilmente fuori, che destabilizza lo svedese il quale commette 2 doppi falli e spedisce un dritto in rete concedendo il break definitivo al suo avversario.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1980